Шильниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Шильниково — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Шильниково — посёлок в Перевозском районе Нижегородской области.
 Шильниково — деревня в Ромодановском районе Мордовии.

См.также   
 Шильниковы — деревня в Котельничском районе Кировской области.